Токугава (Сёгунат Токугава) — средневековое феодальное военное правительство Японии.

Персоналии 
 Токугава (род)
 Токугава Ёринобу (1602—1671) — японский даймё (владетельный князь) раннего периода Эдо.
 Токугава Ёрифуса (1603—1661) — японский даймё раннего периода Эдо.
 Токугава Ёсимунэ (1684—1751) — 8-й сёгун Японии из династии Токугава (1716—1745).
 Токугава Ёсинао (1601—1650) — крупный японский даймё раннего периода Эдо.
 Токугава Ёсинобу (1837—1913) — 15-й и последний сёгун Японии из династии Токугава, известен также как сёгун Кейки.
 Токугава, Ёситоси (1884—1963) — генерал Императорской армии Японии и один из основателей военной авиации в Японии.
 Токугава Иэёси (1793—1853) — 12-й сёгун Японии из династии Токугава (1837—1853).
 Токугава, Иэмаса (1884—1963) — крупный японский аристократ и политический деятель, 17-й глава рода Токугава.
 Токугава Иэмоти (1846—1866 года) — 14-й и (предпоследний) сёгун сёгуната Токугава в Японии.
 Токугава Иэнари (1773—1841) — 11-й сёгун Японии из династии Токугава (1787—1837).
 Токугава Иэнобу (1662—1712) — 6-й сёгун Японии из династии Токугава (1709—1712).
 Токугава Иэмицу (1604—1651) — 3-й сёгун из династии Токугава, правивший Японией с 1623 по 1651 год.
 Токугава Иэсада (1824—1858) — 13-й сёгун Японии из династии Токугава (1853—1858).
 Токугава, Иэсато (1863—1940) — крупный японский аристократ и политический деятель, 7-й глава ветви Таясу Токугава.
 Токугава Иэсигэ (1712—1761) — 9-й сёгун Японии из династии Токугава (1745—1760).
 Токугава Иэхару (1737—1786) — 10-й сёгун Японии из династии Токугава (1760—1786).
 Токугава Иэцугу (1709—1716) — 7-й сёгун Японии из династии Токугава (1713—1716).
 Токугава Иэцуна (1641—1680) — 4-й сёгун Токугава.
 Токугава Иэясу (1543—1616) — принц Минамото, дипломат и военачальник, основатель династии сёгунов Токугава.
 Токугава, Куниюки (1886—1969) — крупный японский аристократ и политический деятель, 13 глава ветви Мито Токугава.
 Токугава Мицукуни (или Мито Комон; 1628—1701) — видный даймё, известный благодаря своему влиянию на политику в начале периода Эдо.
 Токугава Мотинага (1831—1884) — японский самурай, который был влиятельной фигурой периода бакумацу.
 Токугава Нариаки (1800—1860) — японский политический и государственный деятель периода Эдо.
 Токугава Нобуёси (1583—1603) — японский даймё конца периода Адзути-Момояма и начала периода Эдо.
 Токугава Тадаёси (1580—1607) — японский даймё конца периода Адзути-Момояма и начала периода Эдо.
 Токугава Таданага (1606—1633) — японский даймё раннего периода Эдо.
 Токугава Тадатэру (1592—1683) — японский даймё периода Эдо.
 Токугава Цунаёси (1646—1709) — 5-й сёгун из династии Токугава, феодальный правитель Японии.
 См. также 
 Период Эдо — исторический период (1603—1868) Японии, время правления клана Токугава.